Alberto Canas, född 30 maj 1980 i Guatemala City, Guatemala. Uppvuxen i Uppsala, men numera stockholmsbaserad DJ och musikproducent.

Biografi 

Alberto Canas flyttade till Sverige 1981 från Guatemala City. Trots det stora musikintresset dröjde det 26 år innan han hittade till DJ-yrket, men när han 2007 började spela i hotellbarer i Stockholm tog karriären snabbt fart. Efter att ha spelat på de flesta klubbarna i Stockholm, blev han 2011 antagen till Electronic Music Production på SAE och producerar sedan dess eget material. Idag är Alberto Canas en av Sveriges mest efterfrågade dj's och gör ca 300 spelningar per år.

DJ Challenge 

Alberto Canas deltog 2009, 2010 och 2011 i Sveriges största DJ-tävling, Café Opera DJ Challenge, och är den enda deltagare som tagit sig till final tre gånger.

Summerburst 

Åren 2012 och 2013 spelade Alberto Canas på Main Stage på den svenska musikfestivalen Summerburst, som sedan 2011 är Sveriges största festival inriktad på elektronisk musik, med akter som bland andra David Guetta, Axwell, Ingrosso, Marton Garrix, Kygo, Silvana Imam, Hardwell och Tiesto. 2016 gör han sin debut i Peace & Love.  

Födda 1980
Män
Levande personer
Svenska diskjockeyer
Svenska musikproducenter
Personer från Guatemala City